Het ATP-toernooi van Indian Wells 1989 (met de officiële naam Newsweek Champions Cup 1989) werd gespeeld van 13 tot en met 19 maart 1989. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van Hyatt Grand Champions Resort in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells